Adam Patkowski – polski fizyk, profesor nauk fizycznych
 Aleksander Patkowski (1890–1942) – polski społecznik, podróżnik i pedagog.
 Józef Patkowski (1887–1942) – polski fizyk, profesor zwyczajny
 Józef Patkowski (1929–2005) – polski muzykolog, twórca muzyki filmowej
 Piotr Patkowski (1991 –) – polski polityk, wiceminister
 Stanisław Patkowski (1927–2019) – polski pułkownik, dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń
 Zygmunt Patkowski  (1907–1977) – polski baletmistrz i choreograf.